Il toponimo Selaru può riferirsi a diverse località:
Selaru, isola dell'Indonesia
Selaru, città dell'Indonesia
Șelaru, comune della Romania nel distretto di Dâmbovița